Sipportooq bezeichnet:
 Sipportooq (Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sipportooq (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland